Esperança é o oitavo disco de estúdio da banda Detonautas Roque Clube, gravado durante a pandemia do COVID-19 entre abril e agosto de 2020 e lançado em 04 de fevereiro de 2022. "Esperança" traz 7 faixas inéditas e conta com uma versão da música "Amanhã é 23" do grupo Kid Abelha. A sonoridade buscada pela banda neste novo álbum remete mais a canções com boas melodias e baladas bem trabalhadas, com doses de Rock and Roll e Blues.

Contexto 
No começo da pandemia, Tico Santa Cruz fez algumas lives para arrecadar fundos para a sua equipe e ONGs. E, com um pouco mais de tempo, pôde se dedicar à composição. O disco "Esperança" foi feito nesse período, até julho de 2020.

As gravações ocorreram no início da pandemia do Covid-19 e cada integrante do grupo gravou suas devidas partes em casa, por conta das medidas de segurança e prevenção do vírus.

"Esperança" é um disco praticamente inédito, tem um poema belíssimo do Bráulio Bessa musicado por Tico Santa Cruz e a regravação de "Amanhã é 23" (Paula Toller e George Israel). O disco de 8 faixas fecha com um primoroso blues. O produtor do álbum é Marcelo Sussekind e o arranjador é Sérgio Villarim.  

O Álbum Laranja foi gravado logo em seguida, mas lançado antes desse no ano de 2021.

Faixas

Detonautas Roque Clube 

 Tico Santa Cruz - Voz e vocais
 Renato Rocha - Guitarras, violões de 6 e 12 cordas e teclados adicionais
 Fábio Brasil - Bateria 
 Phil - Guitarras
 Macca - Baixo

Participação Especial 

Frejat - Voz em "Medo"

Músicos Convidados 

 DJ Cléston - Percussão 
 Sérgio Villarim - Teclados
 Marcelo Sussekind - Guitarras

Créditos 

 Produção - Marcelo Sussekind
 Mixagem e masterização - Arthur Luna no Cia dos Técnicos Studios/RJ.

Curiosidades 
 Nunca nenhuma banda ou artista havia regravado a canção "Amanhã é 23" da banda Kid Abelha.
 A faixa "Medo" é um poema do poeta e cordelista Bráulio Bessa musicado por Tico Santa Cruz e Frejat.
 A faixa "Caco de vidro" é uma letra do guitarrista Renato Rocha, arquivada por mais de 10 anos.
 

Álbuns de Detonautas Roque Clube